Il campionato europeo di pallavolo maschile 1948 si è svolto dal 24 al 26 settembre 1948 a Roma, in Italia: al torneo hanno partecipato sei squadre nazionali europee e la vittoria finale è andata per la prima volta alla .

Impianti

Regolamento

Formula 
Le squadre hanno disputato un'unica fase con formula del girone all'italiana.

Criteri di classifica 
Sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti;
Risultati degli scontri diretti.

Squadre partecipanti

Formazioni

Torneo

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Cecoslovacchia(Primo titolo)

Secondo posto 
Francia

Terzo posto 
Italia

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1948
 1948
Competizioni sportive a Roma